

Persone
Il cognome Fior può riferirsi a:
Claude Fior, progettista francese di telai motociclistici.
Manuele Fior, fumettista e illustratore italiano.

Geografia
Monte Fior, montagna dell'Altopiano dei Sette Comuni (Veneto)